Чемпіонат Німеччини з хокею 1987 — 70-ий чемпіонат Німеччини з хокею, чемпіоном став Кельн.

Попередній етап 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Втішний раунд 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Плей-оф

Чвертьфінали 
 Маннхаймер ЕРК — Кауфбойрен 4:0, 5:4, 4:5 ОТ, 5:1
 Кельн — «Швеннінгер ЕРК» 8:3, 4:3 ОТ, 9:0
 Дюссельдорф ЕГ — Ізерлон 4:3, 8:7 ОТ, 7:4
 Розенгайм — ЕВ Ландсгут 3:1, 2:4, 8:2, 8:2

Півфінали 
 Кельн — Дюссельдорф ЕГ 8:1, 9:1, 7:3
 Маннхаймер ЕРК — Розенгайм 3:2 ОТ, 3:1, 4:3

Матч за 3 місце 
 Дюссельдорф ЕГ — Розенгайм 5:5, 7:5

Фінал 
 Кельн — Маннхаймер ЕРК 5:0, 6:2, 9:2

Склад переможців:

Бомбардири 

Після 36 турів:

На стадії плей-оф:

Сумарні показники всього чемпіонату:

Література 
 Stephan Müller, Deutsche Eishockey Meisterschaften, Print on Demand, 2000, ISBN 3-8311-0997-4
 Steffen Karas, 100 Jahre Eishockey in Berlin, Verlag Jeske / Mader, 2008, ISBN 978-3-931624-57-6

Джерела 
 Хокейний архів 1987 

Чемпіонат Німеччини з хокею
Німеччина
Німеччина
1986 у німецькому спорті‎
1987 у німецькому спорті‎